FWF steht als Abkürzung für:
 Fair Wear Foundation, eine Initiative verschiedener Akteure, die die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- und Textilindustrie zum Ziel hat
 Ferdinand Wilhelm Fricke (F. W. F.) (1863–1927), deutscher Sportpioner, Gründer des ersten Rasensportvereins in Deutschland
 Fixed Width Field Formatting, eine Programmbibliothek
 Florida Wildlife Federation
 Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung
 Forschungsstelle für Wirbeltierforschung, Vorgängereinrichtung des Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin
 Forschungsvereinigung Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik e. V.
 Free World Forum
 Freiburger Wissenschaftsforum
 Friedrich Fröbel Werdau, Produktionsgemeinschaft des holzverarbeitenden Handwerks, bekannt für Holzspielzeug, aufgegangen in VERO 
 FWF Fechtwelt GmbH, Anbieter von Fechtsportzubehör
 Xwave FWF File, ein Dateiformat

Abkürzung